Ла Алборада има више значења:

 Ла Алборада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алборада (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Алборада (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Алборада (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Алборада (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Алборада (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику